Klotho (biologia): enzima umano codificato dal gene KL
97 Klotho: piccolo asteroide della fascia principale